Nisab (stad), hoofdstad van het voormalige sultanaat Opper-Aulaqi
 NISAB, afkorting van Nationaal Instituut voor Scholing, Arbeid en Beroep, Surinaamse overheidsinstantie